Пианист, пианистка — музыкант, играющий на фортепиано.

Фильмы 
 «Пианист» () — фильм Романа Полански (2002).
 «Пианистка» () — фильм Михаэля Ханеке (2001).